Карл Христиан Шмидт:
 Шмидт, Карл Христиан (1792—1855) — прусский врач, редактор и издатель «Jahrbücher der in und ausländischen gesammten Medicin».
 Шмидт, Карл-Христиан (1808—1892) — немецкий исторический живописец.